Rudolf von Habsburg bzw. Rudolf von Österreich bezeichnet folgende Personen:

 Rudolph von Österreich (Kardinal) (1788–1831), Kardinal-Erzbischof von Olmütz
 Rudolf von Österreich-Ungarn (1858–1889), Kronprinz von Österreich-Ungarn